Saleh Rateb  (1994. december 18. –) jordániai labdarúgó, az Al-Wehdat középpályása.

További információk 
 
 

1994-ben született személyek
Jordán labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek